

Presentación previa 
Víctor Estrella fue el campeón defensor, pero se dio de baja del torneo.

Gerald Melzer derrotó en la final a Alejandro González.

Cabezas de serie 

  Víctor Estrella (Baja)
  Horacio Zeballos (Semifinales)
 ' Gerald Melzer (Campeón)
  Alejandro González (Finalista)

<ol start=5>
  Adrián Menéndez-Maceiras ''(Cuartos de final)
  Alexander Sarkissian ''(Cuartos de final)
  Dennis Novak ''(Primera ronda)
  Jordi Samper-Montaña ''(Primera ronda)
  Giovanni Lapentti ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Morelos 2016